Leptochlamys är ett släkte av svampar. Leptochlamys ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptochlamys